Besta ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Besta (1874–1952), italienischer Rechts- und Wirtschaftshistoriker
 Robert Besta (* 1978), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Willibald Besta (1886–1949), deutscher Maler und Grafiker

BestA steht für:

 BestA, Album von EstA (2016)